

Cinema 
 Back from the Dead – film del 1957, diretto da Charles Marquis Warren

Musica 
 Back from the Dead – demo dei Death del 1985
 Back from the Dead – album degli Obituary del 1997
 Back from the Dead – album dei Waysted del 2004
 Back from the Dead – EP dei Zombie Girl del 20006
 Back from the Dead – album degli Spinal Tap del 2009
 Back from the Dead – mixtape di Chief Keef del 2012
 Back from the Dead – Singolo degli Skillet del 2016
 Back from the Dead – album degli Halestorm del 2022